Первая лига Республики Беларусь по футболу 2006 — 16-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги. Турнир прошёл с 22 апреля по 28 октября. Путёвки в Высшую лигу завоевали Минск и Сморгонь.

Участники 
В турнире участвовали 14 клубов: 2 из Минска, 1 из Минской области, 3 из Гомельской области, 1 из Витебской области, 3 из Гродненской области и 4 из Брестской области.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2005:
 «Белшина (Бобруйск)» (1-е место в Первой лиге сезона 2005)
 «Локомотив (Витебск)» (2-е место в Первой лиге сезона 2005)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2005:
 «Звезда-БГУ» (13-е место в Высшей лиге сезона 2005)
 «Славия-Мозырь» (14-е место в Высшей лиге сезона 2005)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2005:
 «Орша» (15-е место в Первой лиге сезона 2005)
 «Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачёв)» (16-е место в Первой лиге сезона 2005)
 «Торпедо-Кадино (Могилёв)» (расформирован)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2005:
 «Торпедо-СКА (Минск)» (1-е место во Второй лиге сезона 2005, расформирован)
 «Пинск-900» (2-е место во Второй лиге сезона 2005)
 «Полоцк» (5-е место во Второй лиге сезона 2005)

Преобразования клубов:
 На базе футбольного клуба «Смена» руководством города создан ФК «Минск», который объявлен преемником «Смены» и получил автоматически право играть в Первой лиге.
 Мозырская «Славия» и гомельский ЗЛиН объединились в «Мозырь-ЗЛиН».

Переименования команд:
 «Гранит» сменил название на «Микашевичи».
 «Пинск-900» сменил название на «Волна».

Итоговая таблица

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2006
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2006

Ссылки 
 Первая лига 2006 на kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Белоруссии в 2006 году